Моулд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моулд, Боб (род. 1960) — американский музыкант.
 Моулд, Джейкоб Рэй (1825—1886) — британский и американский архитектор.